

Patronyme 
Delagrange est un patronyme porté par :
 Christian Delagrange (1947), auteur interprète français.
 Famille Delagrange, réfugiés huguenots en Suisse.
 Gabriel Delagrange (1715-1794), architecte suisse.
 Guillaume Delagrange (1664-1733), architecte suisse.
 Jean-Pierre Delagrange est le nom du personnage joué par François Pillu dit François Périer dans le flm Souvenirs perdus de Christian-Jaque.
 Léon Delagrange (1872-1910), sculpteur et pionnier français de l'aviation.

Toponymie 
La rue Léon-Delagrange est une voie du 15 arrondissement de Paris en France.

Homonymie de patronyme